Шимонович — слов'янське прізвище.

 Іоаникій Шимонович — економіст і статистик.
 Іван Шимонович — хорватський дипломат.
 Шимон Шимонович — латиномовний поет.

Див. також 
 Юрій Шимонович-Семигиновський